Mort steht für:
 Jacobus le Mort (Jacob la Mort; 1650–1718), niederländischer Chemiker und Mediziner
 Michel Mort, lokaler Sagenheld aus dem Mittelrheinraum
 Valzhyna Mort (* 1981), weißrussisch-amerikanische Lyrikerin und Übersetzerin
 Hauptfigur und Originaltitel von Terry Pratchetts Roman Gevatter Tod
 eine Figur aus der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagascar, siehe Die Pinguine aus Madagascar (Fernsehserie)#Die Lemuren
 Mort Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hers-Mort, Fluss in Frankreich
 Mort, Elvis, Einstein-Paradigma